Ussel (Cantal)
Ussel (Corrèze)
Ussel (Lot)
ook:
 Ussel-d'Allier, Allier